Віро́нія () — власна назва. Також — Вірля́ндія (, , ), Вірумаа (), Ві́рія ().

Топоніми

Віронія — історичний край на північному сході Естонії.
 Західна Віронія — повіт.
 Східна Віронія — повіт.